Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1980 te Moskou.

Mannen 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 3 groepen:
 Groep A: Griekenland, Hongarije, Nederland en Roemenië.
 Groep B: Italië, Spanje, USSR en Zweden.
 Groep C: Australië, Bulgarije, Cuba en Joegoslavië.
De beste 2 landen van iedere poule gingen naar finalegroep A en speelden om de medailles, de overige landen speelden in finalegroep B om de 7de plaats. Onderlinge resultaten uit de voorronde werden niet meegenomen naar de finaleronde.

Voorronde

Groep A 

Eindstand Groep A

Groep B 

Eindstand Groep B

Groep C 

Eindstand Groep C

Finale ronde

Finalegroep A 

Eindstand Finalegroep A

Finalegroep B 

Eindstand Finalegroep B

Eindrangschikking

Externe link 
  Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1980

Waterpolo
1980